Megarthrus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Curtis 1829. Megarthrus ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Megarthrus